Regionalliga 1987/88 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1987/88
 Handball-Regionalliga West 1987/88